Józef Klukowski (ur. 1894, zm. 1944) – polski artysta rzeźbiarz
 Józef Klukowski (ur. 1944) – polski pływak